Henry Muhlenberg ist der Name folgender Personen:

* Henry Muhlenberg (1753–1815), US-amerikanischer Theologe und Naturforscher
 Henry A. P. Muhlenberg (1782–1844), US-amerikanischer Politiker
 Henry Augustus Muhlenberg (1823–1854), US-amerikanischer Politiker
 Henry Melchior Muhlenberg (1711–1787), deutsch-US-amerikanischer Geistlicher